Силика́тный — посёлок, центр  Шингаринского сельского поселения в Ковылкинском районе. 

Расположен на правом берегу Мокши, в 15 км от районного центра и железнодорожной станции Ковылкино. Основан в 1961 г. в связи со строительством завода силикатного кирпича. Название указывает на специализацию предприятия. В современном посёлке — средняя школа, Дом культуры, отделение связи, магазин, медпункт. В Шингаринскую сельскую администрацию входит с. Шингарино (33 чел.; родина заслуженного учителя МАССР В. П. Ключникова).

География 
Расположен на правом берегу Мокши, в 15 км от районного центра и железнодорожной станции Ковылкино.

История 
Основан в 1961 г. в связи со строительством завода силикатного кирпича. Название указывает на специализацию предприятия.

Население 

Население 1158 чел. (2010), в основном русские.

Инфраструктура 
Средняя школа, дом культуры, отделение связи, магазин, медпункт.

Примечания

Источник 

 Энциклопедия Мордовия, И. И. Шеянова.

Населённые пункты Ковылкинского района